Şahbəyli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Şahbəyli – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian